М20 () — французская твердотопливная двухступентачатая баллистическая ракета для вооружения подводных лодок. Носителями ракет М20 являлись атомные подводные ракетоносцы типа «Le Redoutable» с 16 ракетами на борту. Создавалась на основе ракет М1/М2.  Принята на вооружение в 1976 году.

Тактико-технические характеристики 
 Стартовый вес: 19 950 кг
 Длина: 10,4 метра
 Диаметр: 1,5 метра
 Головная часть: моноблочная, ядерная боеголовка TN 60 или TN 61, мощностью 1,2 Мт
 Круговое вероятное отклонение (КВО): 1000 метров
 Масса полезной нагрузки: 1000 килограммов
 Максимальная дальность стрельбы: 3200 километров
 Тип двигателя: РДТТ
 Стартовая тяга: 440 кН

Сравнительная оценка

Примечания

Ссылки 
 http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/m20/m20.shtml
 http://www.fas.org/nuke/guide/france/slbm/m-20.htm
 https://web.archive.org/web/20100728065122/http://www.astronautix.com/lvs/msbs.htm

Ракетно-ядерное оружие Франции
Ракеты подводных лодок
Военная продукция Aérospatiale